De gemeente Maritsa (Bulgaars: Община Марица) is een gemeente uit de oblast Plovdiv en telde op 31 december 2019 zo’n 30.834 inwoners. Binnen de administratieve grenzen van de gemeente vallen 19 dorpen.

Geografie 
De gemeente is gelegen in het centrale deel van  oblast Plovdiv. Met een oppervlakte van 342,66 vierkante kilometer is het de achtste van de 18 gemeenten in oblast Plovdiv qua oppervlakte en omslaat het 
5,72% van het landoppervlak van Plovdiv.  

De grenzen zijn als volgt:
 in het noorden - Kalojanovo;
 in het noordoosten - Rakovski;
 in het zuiden - Sadovo, Rodopi en Plovdiv;
 in het westen - Rodopi;
 in het noordwesten - Saedinenie.

Bevolking 
De bevolking van de gemeente Maritsa is na het einde van de Tweede Wereldoorlog vrij stabiel gebleven (zie: onderstaand tabel).

Bevolkingssamenstelling 
De etnische Bulgaren vormen in alle dorpen de grootste bevolkingsgroep, gevolgd door minderheden, zoals de Roma en de Bulgaarse Turken.

Referenties

Gemeente in Bulgarije
Plovdiv (oblast)